NGC 4814 (другие обозначения — UGC 8051, MCG 10-19-3, ZWG 294.3, ZWG 293.44, IRAS12532+5836, PGC 44025) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4814
Большая Медведица (созвездие)